Gogl ist der Familienname folgender Personen:

 Matthäus Gogl CanReg (1715–1777), bayrisch-österreichischer römisch-katholischer Priester, Augustiner-Chorherr und Propst von Stift Sankt Florian
 Michael Gogl (* 1993), österreichischer Radrennfahrer
 Susanne Gogl-Walli (* 1996), österreichische Sprinterin